Farlow eller Farlowe kan avse.

Geografi
 Farlow, Shropshire, en ort och civil parish i Shropshire, England
 Farlow Herbarium

Personer
Bland personer med efternamnet Farlow(e) märks:
 Chris Farlowe (1940–), amerikansk sångare
 Tal Farlow (1921–1998), amerikansk jazzgitarrist
 William Gilson Farlow (1844–1919), amerikansk botaniker

Fiktion
 Clayton Farlow är en person i tv-serien Dallas spelad av Howard Keel.
 Eleanor "Miss Ellie" Ewing Farlow, gift med Clayton Farlow efter "Jock" Ewings död, spelad av Barbara Bel Geddes och Donna Reed.